

Patronyme 

 Famille Michaud, famille originaire de Savoie, anoblie au XIX siècle par les rois de Sardaigne ;

 Adrien Michaud (1983-), athlète français ;
 Alexandre Michaud de Beauretour (1772-1841), général français et aide de camp d'Alexandre  de Russie ;
 Andrée A. Michaud (1957-), romancière canadienne, autrice de romans policiers ;
 André Michaud (1903-19?), acteur et régisseur français ;
 Benoît Michaud (1902-1949), avocat, notaire, enseignant, juge, fermier et homme politique canadien ;
 Bruno Michaud (1935-1997), joueur de football et entraîneur suisse ;
 Claude Michaud (1938-2016), acteur canadien ;
 Claude Ignace François Michaud (1751-1839), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Élaine Michaud, (1985-), femme politique canadienne ;
 Éric Michaud (1965-), rugbyman français ;
 Fernand Michaud (1929-2012), photographe français ;
 François Michaud (1810-1890), sculpteur français ;
 Françoise Michaud (19?-), actrice française ;
 Gaspard Louis André Michaud (1795-1880), malacologiste français ;
  ;
 Henry Michaud (1875-1945), général de division commandant de la zone Nord de l'Organisation de résistance de l'Armée ;
 Hervé Michaud (1912-1978), marchand et homme politique canadien ;
 Hippolyte Michaud (1823-1886), peintre français et conservateur du musée des beaux-arts de Beaune ;
 Jacques Michaud (1951-), coureur cycliste professionnel français ;
 Jean Le Michaud d'Arçon (1733-1800), général de division français ;
 Jean Michaud (1921-2001), acteur et scénariste français ;
 Joseph-Enoïl Michaud (1888-1967), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Joseph-François Michaud (1767-1839), historien et pamphlétaire français, membre de l'Académie française, frère de Louis-Gabriel Michaud ;
 Louis Michaud (1912-1991), homme politique français ;
 Louis-Gabriel Michaud (1773-1858), écrivain, imprimeur et libraire français ;
 Marc Michaud (1979-), animateur radiophonique français ;
 Marcel Michaud (1898-1958), écrivain et directeur de galerie français ;
 Marie Michaud (1957-), actrice canadienne ;
 Martin Michaud (1970-), avocat, musicien, scénariste et écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Martine Michaud (19?-), artiste canadienne ;
 Nelson Michaud (19?-), politologue canadien, professeur, directeur general de l'ENAP ;
 Oswald Michaud (1891-1966), acousticien, musicien et inventeur canadien ;
  ;
 Pius Michaud (1870-1956), avocat et homme politique canadien ;
 Roland et Sabrina Michaud (1930-2020) (1938-), photographes français ;
 Sabrina Michaud, photographe française ;
 Seb Michaud (né en 1973), skieur français ;
 Sophie Michaud (1962-), actrice française ;
 Teddy Michaud (1903-1978), acteur français ;
 Thierry Michaud (1963-), pilote de moto français, pratiquant la discipline du trial ;
 .

Voir aussi 
 Affaire Michaud, une controverse politique survenue au Québec en 2000
 Famille Michaud apiculteurs, un groupe de l'industrie agroalimentaire française

Patronyme français